Gray este forma din engleza americană pentru englezescul Grey, în traducere: „gri”. Se poate referi la:

Persoane

Nume 

Asa Gray (1810–1888), botanist american
Louis Harold Gray (1905–1965), fizician britanic
Samuel Frederick Gray (1766–1828) a fost un botanist, zoolog, micolog și farmacist britanic

Prenume 

 Gray Barker (1925–1984),  autor și ufolog american
 Gray Davis (n. 1942) este un politician american

Pseudonime 

 Macy Gray (Natalie Renee McIntyre, n. 1967) este o cântăreață, actriță și compozitoare americană

Știință și tehnică 

Gray (simbol Gy): unitatea SI de măsură a dozei de radiații ionizante
Cod Gray, cod numeric
Gray's Anatomy (Anatomia lui Gray), manual de anatomie umană scris de către Henry Gray și ilustrat de Henry Vandyke Carter

Divertisment

Jocuri video 

Gray Dawn este un joc video first-person horror produs de studioul ieșean Interactive Stone în colaborare cu Carbon Incubator
Gray Matter Interactive Studios, companie dezvoltatoare de jocuri video

Vezi și 

Greys